Der Bauer Watertechnology Cup 2017 war ein Tennisturnier, das vom 30. Oktober bis 5. November 2017 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 155 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Eckental